Jean-Pierre Mocky, un drôle d'oiseau est un film documentaire français réalisé par Patrick Le Gall, sorti en 1982.
 Deux drôles d'oiseaux est un film américain réalisé par Randa Haines et sorti en 1993.
 Drôles d'oiseaux, film de Peter Kassovitz sorti en 1993.
 Drôles d'oiseaux, pièce de théâtre de Pierre Chesnot, mise en scène de Jacques Mauclair, avec Popeck et Danièle Evenou, Théâtre du Palais-Royal, 1997.
 Drôles d'oiseaux sur une ligne à haute tension est un court-métrage d'animation américain des studios Pixar réalisé par Ralph Eggleston en 2000.
 Drôles d'oiseaux, un film américain réalisé par David Frankel sorti en 2011.
 Drôles d'oiseaux, un film d'animation sud-africain réalisé par Wayne Thornley sorti en 2012.
 Drôles d'oiseaux, une comédie dramatique française réalisée par Élise Girard et sortie en 2017.

Notes et références